Михајло Пејић се може односити на:

 Михајла Пејића, протопрезвитера земунског из -{XIX}- века,
 Михајла Пејића (1918—2003), америчког пуковника.